Teenage Mutant Ninja Turtles steht für:

 Teenage Mutant Ninja Turtles, Gruppe mutierter Ninja-Turtles in Comics

Fernsehen:
 Teenage Mutant Ninja Turtles, Originaltitel von Teenage Mutant Hero Turtles (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie (1987 bis 1996)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (Zeichentrickserie), Zeichentrickserie (2003 bis 2009)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (Fernsehserie), computeranimierte Serie (2012 bis 2017)

Filme:
 Teenage Mutant Ninja Turtles, Originaltitel von Turtles (Film), Film von Steve Barron (1990)
 Teenage Mutant Ninja Turtles II: The Secret of the Ooze, Originaltitel von Turtles II – Das Geheimnis des Ooze, Film von Michael Pressman (1991)
 Teenage Mutant Ninja Turtles III, Originaltitel von Turtles III, Film von Stuart Gillard (1993)
 TMNT – Teenage Mutant Ninja Turtles, Film von Kevin Munroe (2007)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014), Film von Jonathan Liebesman
 Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows, Film von Dave Green (2016)

Videospiele:
 Teenage Mutant Ninja Turtles (Arcade-Spiel), Arcadespiel (1989)
 Teenage Mutant Ninja Turtles (2014), Videospiel

Siehe auch:
 Die Ninja-Turtles
 Turtles
 Turtle